

Cinéma 
 L'Air de rien, un film de Mary Jimenez sorti en 1989
 L'Air de rien, un court-métrage de Frédérick Pelletier sorti en 2006
 L'Air de rien, un film de Grégory Magne et Stéphane Viard sorti en 2012, sur la vie du chanteur de variété Michel Delpech

Télévision 
 L'Air de rien, un reportage de télévision de Stéphanie Brabant en 2004 pour l'émission Thalassa de France 3, relatant la traversée en mer vers la Patagonie de la navigatrice Nicole van de Kerchove avec sa fille

Musique 
 L'Air de rien, un album du chanteur français d'origine sénégalaise Tété, sorti en 2001
 L'Air de rien, un single de la chanteuse française Margaux Avril, sorti en 2012